Das Juniorinneneinzel der Australian Open 2022 war ein Tenniswettbewerb in Melbourne.

Titelverteidigerin war Victoria Jiménez Kasintseva, die in diesem Jahr aber nicht teilnahm und stattdessen die Qualifikation der Damen spielte. Das Turnier gewann Petra Marčinko.

Setzliste

Hauptrunde

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Weblinks 
 

Juniorinneneinzel
2022